świadectwo – oficjalny dokument poświadczający jakieś fakty
 Świadectwo – książka biograficzna
 Świadectwo – film na motywach ww. książki
Świadectwo – album Jacka Kaczmarskiego

Zobacz też